Darvas Imre (1822–1901) Abaúj, majd Abaúj-Torna vármegye főispánja, országgyűlési képviselő
 Darvas Imre (1937) építészmérnök